El topónimo Calvarrasa puede hacer referencia a:

 Calvarrasa de Abajo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Calvarrasa de Arriba, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.